Филаммон () — в древнегреческой мифологии великий музыкант, сын Аполлона и Хионы (она же Филонида; или Аполлона и Левконои).

Муж Аргиопы, отец Фамирида. Согласно Ферекиду, аргонавт.

Победил в пении на состязаниях в Дельфах. Установил таинства Деметры в Лерне, ему приписывался рассказ об этом, записанный на сердце из орихалка на дорическом наречии.

Погиб в войне против Флегия, двинувшись с отрядом аргивян на помощь Дельфам.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифические певцы и поэты
Мифы Фокиды